Le tournoi de tennis de Canton est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier III, se dispute du  au .

Yan Zi remporte le simple dames. En finale, elle bat Nuria Llagostera Vives, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Elena Camerin et Emmanuelle Gagliardi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canton
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Canton
Sport en Chine en 2005
Tennis en septembre 2005
Tennis en octobre 2005